Manhole bezeichnet:

 einen früheren Namen der Band Tura Satana (Band)
 eine Mangaserie, siehe Manhole (Manga)